Хруста́льный че́реп — модель человеческого черепа, изготовленная из цельного куска прозрачного либо дымчатого горного хрусталя (кварца), которые некоторые искатели древностей выдавали за доколумбовые мезоамериканские артефакты; однако эти утверждения были опровергнуты для всех образцов, предоставленных для научных исследований. Несмотря на некоторые утверждения, представленные в разнообразной популяризаторской и псевдонаучной литературе, легенды о хрустальных черепах, обладающих мистическими способностями, не фигурируют в подлинных мезоамериканских или других индейских мифологиях. Некоторые члены движения нью-эйдж часто утверждают, что черепа демонстрируют паранормальные явления, и часто изображаются как таковые в художественной литературе. Хрустальные черепа были популярной темой, появляющейся в многочисленных научно-фантастических телесериалах, романах, фильмах и видеоиграх.

С середины XIX века на фоне роста интереса к доколумбовым цивилизациям в западных изданиях стали появляться сообщения о хрустальных черепах, которые торговцы выдавали за наследие цивилизаций ацтеков, майя и ольмеков, утверждая при этом, что возраст черепов не менее 500 лет. Коллекционирование поддельных артефактов доколумбовой эпохи развилось в конце 19 века до такой степени, что в 1886 году археолог из Смитсоновского института Уильям Генри Холмс написал для журнала Science статью под названием «Торговля поддельными мексиканскими древностями». Хотя музеи приобретали черепа и раньше, именно , торговец антиквариатом, открывший свой магазин в Париже в 1870 году, больше всего ассоциируется с музейными коллекциями хрустальных черепов XIX века. Большая часть коллекции Бобана, включая три хрустальных черепа, была продана этнографу Альфонсу Пинару, который передал коллекцию музею Трокадеро, который позже стал Музеем человека.

Известные находки 
Известны четыре черепа, выставленные в вашингтонском Национальном музее естественной истории Смитсоновского института, парижском Музее примитивного искусства и в лондонском Британском музее и в частной коллекции Фредерика Митчелла-Хеджеса. Также имеются упоминания о нахождении ещё аналогичных черепов в некоторых других частных коллекциях, но без доказательства или перечисления владельцев этих коллекций.

Три черепа из музеев изображают человеческий череп в натуральную величину и якобы добыты в 1889 году в джунглях Гватемалы антикваром Эженом Бобаном, состоявшим археологическим советником при мексиканском императоре Максимилиане. Четвёртый из черепов якобы был обнаружен в 1924 году Анной Митчелл-Хеджес, приёмной дочерью британского авантюриста и популярного писателя Фредерика Митчелла-Хеджеса (который впоследствии послужил одним из прототипов археолога-авантюриста Индианы Джонса), при раскопках в городе Лубаантун (Белиз) в день своего 17-летия. Сам Митчелл-Хеджес не упоминал об открытии в своих письмах о Лубаантуне. Другие, присутствовавшие во время раскопок, не упоминали ни об открытии черепа, ни о присутствии Анны на раскопках. Есть свидетельство того, что в действительности Митчелл-Хеджес приобрёл череп на аукционе Сотбис в Лондоне 15 октября 1943 года у лондонского арт-дилера Сидни Берни. В декабре 1943 года Мичелл-Хеджес сообщил о своей покупке черепа в письме к брату, прямо заявив, что он приобрел его у Берни.

Исследования 
Утверждается, что многие хрустальные черепа относятся к доколумбовой эпохе и обычно приписываются цивилизациям ацтеков или майя. В мезоамериканском искусстве есть многочисленные изображения черепов, но ни один из черепов в музейных коллекциях не является результатом документально подтвержденных раскопок. Исследования, проведённые на нескольких хрустальных черепах в Британском музее в 1967, 1996 и 2004 годах, показывают, что линии с углублениями, отмечающие зубы (поскольку у этих черепов не было отдельной челюстной кости, в отличие от черепа Митчелла-Хеджеса), были вырезаны с использованием ювелирного оборудования (вращающихся инструментов), разработанного в 19 веке, делая доколумбовое происхождение несостоятельным.

Впоследствии исследования двух черепов Бобана, проведённые учёными из Великобритании и США, установили, что они были изготовлены в XIX и XX веках, причём довольно грубым способом. Исследователи использовали ускоритель элементарных частиц и приёмник ультрафиолетового излучения. Свою работу международная группа исследователей опубликовала в пику только что вышедшему на экраны фильму «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Учёные обнаружили, что на поверхности «британского» образца черепа имеются следы от вращающегося круга с абразивом (корунд и алмаз), применявшегося в XIX веке. Болванка была отрезана инструментом современного типа и отшлифована вращающимся диском.

На «смитсоновском» образце обнаружены следы карборунда и современных абразивных материалов.
Исследования черепа, найденного Митчелл-Хеджесом, проведённые после смерти его дочери в 2007 году, также установили, что череп является современной подделкой.

Использованный для подделок кварц оказался родом не из Америки, а из Швейцарии или Германии. Тайну изготовления мог знать антиквар Эжен Бобан, который умер в 1909 году.

В массовой культуре 
Даже несмотря на доказанность фальшивки, многие загадки хрустальных черепов до сих пор продолжают интересовать и простых людей, и исследователей. Тема наделённых сверхъестественными свойствами хрустальных черепов время от времени всплывает в массовой культуре — например, в телесериалах «Звёздные врата: SG-1» (серия «Хрустальный череп») и «Veritas: В поисках истины» (3 эпизод), «Девять неизвестных», в фильме Саймона Уинсера «Фантом» (1996), в фильме Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) и в фильме Тодора Чапканова «Хрустальные черепа» (2014), в сериях книг и телесериале на их основе — «Тайный круг» (2011—2012), а также в аниме-сериале «Спригган» (2022).

Помимо кинематографа хрустальные черепа фигурируют в компьютерных играх, к примеру, в сериях «Корсары», «Нэнси Дрю», «Хроники Сандры Флеминг» и «Assassin’s Creed».

В 2007 году актёр Дэн Эйкройд и художник Джон Алекзандер основали компанию «Globefill Inc.», выпускающую водку «Хрустальная голова» в бутылках в виде черепа.

См. также 

 Каменные шары Коста-Рики
 Камни Ики (Анды)
 Камни Раи (Микронезия)
 Сферы из Клерксдорпа (ЮАР)
 Мередитский камень (США)
 Резные каменные шары

Примечания

Литература 
 Joe Nickell. Adventures in Paranormal Investigation. University Press of Kentucky, 2007. ISBN 0-8131-2467-0.
 Джейн МакЛарен Уолш. Легенда о хрустальных черепах (ж-л Archaeology, май/июнь 2008).

Ссылки 
 

Археологические фальсификации
Человеческие черепа в искусстве